Samael - em diversas tradições, um anjo demoníaco
Samael Aun Weor - pseudônimo de Victor Manuel Gomez Rodriguez, um neo-gnóstico colombiano
Samael (banda) - de black metal

Ver também

Desambiguação